Gardini ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Gardini (* 1965), italienischer Volleyballspieler und -trainer
 Carlos Gardini (1948–2017), argentinischer Redakteur, Schriftsteller und Übersetzer
 Elisabetta Gardini (* 1956), italienische Politikerin
 Fausto Gardini (1930–2008), italienischer Tennisspieler
 Girolamo Gardini, Geschäftsführer von Ferrari; 1962 Mitbegründer von Automobili Turismo e Sport
 Raul Gardini (1933–1993), italienischer Unternehmer

Siehe auch:
 Guardini